Анелли:

 Анелли, Анджело (1761—1820) — итальянский либреттист.